

Télévision 
 In the Beginning, série télévisée américaine diffusée en 1978 ;
 In the Beginning (Au commencement...), téléfilm américain en deux parties réalisé par Kevin Connor et diffusé en 2000.

Musique 
 In the Beginning, album de Rory Gallagher sorti en 1974.
 In the Beginning, album de Stevie Ray Vaughan sorti en 1992.

Autres 
 In the Beginning... Was the Command Line, essai de Neal Stephenson publié en 1999.